«Титанік» — океанський лайнер, який зіткнувшись з айсбергом затонув в Атлантичному океані 14 квітня 1912 року.
 Операція «Титанік» — кодова назва військової операції у другій світовій війні.

Культура та мистецтво 
 Титанік (фільм, 1943) — німецький фільм 1943 року.
 Титанік (фільм, 1953) — американський фільм 1953 року.
 Титанік (мінісеріал, 1996) — телевізійний мінісеріал 1996 року.
 Титанік (фільм, 1997) — американський фільм 1997 року, режисера Джеймса Камерона.
 Привиди безодні: Титанік (фільм, 2003) — документальний фільм Джеймса Камерона, випущений у 2003 році.
 Титанік 2 (фільм, 2010) — американський фільм 2010 року, псевдо-продовження фільму 1997 року.
 Титанік: Кров і сталь (серіал, 2012) — спільний ірландсько-італійсько-французько-канадсько-іспанський серіал 2012 року
 Титаник — альбом «Наутилус Помпилиус» 1994 року.

Див. також 
 Титан